RTT kan henvise til:

Computer
 Real-time text – tekst som udsendes mens det skrives/produceres.
 Real-time Timer – Timer i computerhardware anvendt af operativsystemer
 Round-trip delay time – indenfor telekommunikation
 1xRTT – en mobil kommunikations protokol

Videnskab
 Resonanstunneltransistor

Organisationer
 Recapture Tactics Team – en (US) søværns enhed
 RTTNews – en newswire service

Andet
 Race to the Top
 Real-time tactics – en strategi spil genre
 Rett syndrom – en neurologisk lidelse
 River Trade Terminal – en container terminal for flod varer i Hong Kong
 RTT – en fransk komedie film fra 2009